Dyal steht für:
 Dyal (Florida), Ort im Nassau County, Bundesstaat Florida, USA

Dyal ist der Familienname folgender Personen:
 Kenneth W. Dyal (1910–1978), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Dyall
 Dial (Begriffsklärung)